Кубок Хорватії з футболу 1997—1998 — 7-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул втретє поспіль здобула Кроація (Загреб).

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 1997

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 жовтня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 жовтня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 жовтня 1997

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 жовтня 1997

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/22 жовтня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 жовтня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/12 листопада 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/14 грудня 1997

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/15 квітня 1998

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/14 травня 1998

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на rsssf 

1997–1998
Хорватія
Хорватія
1997 у хорватському спорті
1998 у хорватському спорті